Anglaterra:
 Hartwell (Buckinghamshire)
 Hartwell (Northamptonshire)
 Hartwell (Staffordshire)
 Estats Units:
 Hartwell (Geòrgia)
 Hartwell (Missouri)
 Biografies:
 David Geddes Hartwell
 Erin Hartwell
 J. Hartwell Harrison
 Leland H. Hartwell